pogórze – teren górzysty, o wierzchowinie znajdującej się na jednym poziomie.

W Polsce
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 4 podstawowe
 Pogórze – część miasta Gdynia
 Pogórze – część wsi Szynkielów w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Konopnica
 Pogórze – część wsi Jastrzębia w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Ciężkowice
 Pogórze – wieś w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Biała 
 Pogórze –  kolonia wsi Pogórze w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Biała 
 Pogórze – wieś w woj. pomorskim, w pow. puckim, w gminie Kosakowo 
 Pogórze – wieś w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Skoczów 
 Pogórze – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Krajenka

 Pogórze – dawna nazwa miejscowości Albertowo, części wsi Morawy w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim, w gminie Gardeja

 Pogórze – dawna gromada

 Miejscowości na Białorusi
 Pogórze – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie iwacewickim, w sielsowiecie Byteń
 Pogórze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie korelickim, w sielsowiecie Krasna
 Pogórze – dawniej folwark. Obecnie część Sosnowszczyzny w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Dołhinów.

Kolej
 Pogórze – stacja kolejowa w Pogórzu, w powiecie cieszyńskim, w województwie śląskim